Colonial Heights kan syfta på:

Colonial Heights, Virginia
Colonial Heights, Tennessee